Die Slovak Open 2013 waren ein Tennisturnier, welches vom 4. bis 10. November 2013 in Bratislava, Slowakei stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2013 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 2. bis 4. November 2013 statt. Bei dieser wurden in drei Runden aus 32 Spielern insgesamt vier Qualifikanten bestimmt.

Folgende Spieler hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:
 Ante Pavić
 Uladsimir Ihnazik
 Marcin Gawron
 Boris Pašanski

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 178 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 169 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 177 kB)

ATP Challenger Tour 2013
Tennisturnier in Bratislava